Ligueux, commune française de la Dordogne ;
 Ligueux, commune française de la Gironde.